Баньян — многозначный термин. Может означать:

Персоналии 
 Баньян, Вашти (род. 1945) — английская певица и автор песен.
 Баньян, Джон (1628—1688) — английский писатель и проповедник.
 Баньян, Пол — персонаж американского фольклора, гигантский лесоруб.

Прочее 
 Баньян, или баниан — собирательное название нескольких видов рода фикус.
 Баньян, банья — индийская каста.
 Баньян (одежда) — свободная мужская одежда XVII-XVIII веков, похожая на халат.
 Баньян-гарден — крупный жилой комплекс, расположенный в Гонконге
 Баньян — сокр. от «Баньянная сеть» () — коммутационная сеть класса многоярусных соединительных сетей.